Joint venture (wspólne przedsięwzięcie) – podmiot stworzony wspólnie przez więcej niż jedno przedsiębiorstwo w celu realizacji określonego zadania
 Joint Venture Sound System – polski soundsystem
 Joint Venture (Saving Grace) – brytyjski film z 2000 roku
 Joint Venture – album kalifornijskiego zespołu Kottonmouth Kings z 2005 roku